Юлько́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Пуатьє, 80 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2016 року Юлько, Аржантон-ле-Валле, Ле-Брей-су-Аржантон, Ла-Шапель-Годен, Ла-Кудр i Мутьє-су-Аржантон було об'єднано в новий муніципалітет Аржантонне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Юлько на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Юлько на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр